Тюдель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Тюдель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер